Questa è una lista delle stagioni giocate dall' nel calcio inglese ed europeo, dal 1899 (quando la squadra partecipò alla prima FA Cup) ad oggi.

Stagioni
Statistiche aggiornate al 21 gennaio 2023.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni

 
Arsenal